Епископ Арсений (в миру Марк Балабан; ум. в нач. ) — епископ Киевской митрополии Константинопольского патриархата, епископ Львовский и Каменец-Подольский, викарий киевского митрополита.

Биография 
Происходил он из древнего и знатного шляхетского рода.

13 декабря 1548 года Балабан был назначен преемником епископа Макария (Тучапского) и опекуном Уневского монастыря. Несмотря на противодействие львовского католического архиепископа, в 1549 году Балабан, приняв постриг с именем Арсений, занял кафедру.

В связи с тяжелым материальным положением Львовской епархии епископ Арсений попытался подчинить своей власти Уневский и Онуфриевский монастыри, находившиеся под опекой Львовского братства и считавшиеся митрополичьими, однако действовал при этом так грубо и бесцеремонно, что 20 ноября 1549 года король Сигизмунд II Август лишил его патронатных прав в отношении монастырей и предписал возместить нанесённый ущерб.

В начавшемся затем судебном процессе о праве опеки над монастырями, во время которого вооружённые слуги и родственники епископа нападали на Уневскую и Онуфриевскую обители, Арсений не подчинился отрицательному для него решению Киевского митрополита Макария и в 1555 году вызвал его в королевский суд, но митрополит скончался ранее назначенной даты суда.

Имея несколько сыновей и желая, чтобы один из них был его преемником по кафедре, епископ Арсений в 1566 году, выражая намерение будто бы оставить её, выпросил у Сигизмунда Августа грамоту на Львовскую епархию сыну своему Григорию. Григорий тотчас и вступил в управление ею, не принимая духовного сана, и управлял под руководством отца более трёх лет, до самой его кончины.

Примечания

Ссылки 
 
 Митрополит Макарий. Книга пятая. Период разделения Русской Церкви на две митрополии.
 Арсений (Балабан) на сайте «Русское православие»

Епископы Константинопольской православной церкви
Арсений